Gebrüder Müller steht für:

 Gebrüder-Müller-Quartett, zwei Streichquartette des 19. Jahrhunderts
 Gebrüder Müller Griesheim, deutscher Flugzeughersteller
 GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau, Unternehmensgruppe mit Sitz im hohenlohischen Ingelfingen